Obelisk (leesteken), een kruisvormig leesteken
 † (album), een muziekalbum uit 2007 van het Franse electro house-duo Justice